В парному розряді жіночого тенісного турніру Chichester Tennis Tournament 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Джанет Райт і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Мішелл Тайлер і Івонн Вермак 3-6, 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Патрісія Бостром /  Кім Рудделл (1-ше коло)
 Флоренца Міхай /  Бетсі Нагелсен (1-ше коло)

 Леслі Гант /  Міма Яушовец (чвертьфінал)
 Синтія Дорнер /  Лора Дюпонт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Chichester Tennis Tournament